On the Corner é um álbum de Miles Davis.

Faixas

LP
Todas as faixas compostas por Miles Davis.

CD
Todas as faixas compostas por Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1972